Tenisový turnaj na okruhu ATP Mutua Madrileña Madrid Open 2009 se konal ve dnech 9. – 17. května v Madridu, hlavním městě Španělska venku na antukových dvorcích. Odměny činily 3,700,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Rafael Nadal (finále)
  Roger Federer (Vítěz)
  Novak Đoković (semifinále)
  Andy Murray (čtvrtfinále)
  Juan Martín del Potro (semifinále)
  Andy Roddick (čtvrtfinále)
  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Gilles Simon ''(3. kolo)
| width=50% |
<ol start="9">
 Jo-Wilfried Tsonga ''(2. kolo)
 Nikolaj Davyděnko ''(3. kolo)
 Stanislas Wawrinka ''(3. kolo)
 David Ferrer ''(2. kolo)
 Marin Čilić ''(2. kolo)
 James Blake ''(3. kolo)
 Radek Štěpánek ''(1. kolo)
 Tommy Robredo (3. kolo)
</ol>
|}

 Ceny a body do žebříčku 

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. Sekce 

 4. Sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los. V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Vítězové)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (odstoupili)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (2. kolo)
| width=50% |
<li> Bruno Soares /  Kevin Ullyett (semifinále)
<li> Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (2. kolo)
<li> Max Mirnyj /  Andy Ram (2. kolo)
<li> Marcelo Melo /  André Sá (2. kolo)
|}

Ceny a body do žebříčku

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Madrid Masters
 Mutua Madrilena Madrid Open 2009 - ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Madrid Open
Tenis ve Španělsku v roce 2009